Ramon Faus i Cerqueda (1835-1895), pedagog català.
 Ramon Faus i Esteve (1902-1987), notari i professor universitari català.